

Patronyme 
Mardrus est un patronyme porté par les personnes suivantes :
 Françoise Mardrus (1961-), conservatrice du patrimoine ;
 Joseph-Charles Mardrus (1868-1949), orientaliste ;
 Lucie Delarue-Mardrus (1874-1945), romancière et poète.